Самойловы (Самуйловы) — графский и дворянские роды столбового дворянства.

Есть несколько фамилий Самойловых:

 Самойловы герба Сулима, происходящие от польской дворянской фамилии, которой родословие по польским летописям открыто с 1392 года. Сюда принадлежал угасший род графов Самойловых (в гербовник не внесены).
 Потомки Иродиона Самойлова, жившего в конце XVI века (в гербовник не внесены).
 Самойловы, предки которых служили в Сибири в 1651 году (Герб. Часть XI. № 35).
 Потомки Петра Лаврентьевича Самойлова, написанного в дворянах в 1676 году (Герб. Часть IX. № 101).
 Есть также несколько родов Самойловых нового происхождения (в гербовник не внесены).

Происхождение и история рода 
По семейным преданиям графов Самойловых, родоначальник их белорусский шляхтич Никита Самуйло (), герба Сулима, выехал в Россию в первой половине XVI века.

Самойловы происходят от знаменитой польской фамилии, родословие которых, по сохранившимся в Польше летописям, открыто с 1392 года. Предки фамилии отличались там разнообразными республики служению, благородному их достоинству соответствовали, а в 1563 году, когда царь и великий князь Иван Васильевич покоря оружию своему город Полоцк, пленил и всё бывшее там воинство, один из оных предков, Никита Васильевич Самойлов, остался с прочими под державою Монархов Всероссийских. Его внук Фёдор Лукич Самойлов получил от Ивана Грозного вотчины в Устюженском и Угличском уездах, которые были проданы Борису Фёдоровичу Годунову (1596).

Графы Самойловы 
Александр Николаевич Самойлов возведён в графское достоинство Римской империи (07 февраля 1793), а в графское достоинство Российской империи    (01 января 1795). Род графов Самойловых пресёкся (23 июля 1842) со смертью графа Николая Александровича Самойлова, не оставившего потомства. 

 Варфоломей Лаврентьевич Самойлов был при Петре Великом воеводой в Переяславле-Залесском. Из его внуков Николай Борисович (1718—1791) обер-прокурор Сената, тайный советник, сенатор, женат на Марии Александровне Потёмкиной, а  его брат Александр Борисович (1724—179?) — полковник (1762), правитель Владимирского наместничества (1778), женат на Дарье Васильевне Даниловой (по первому мужу Остафьева). 

 граф Александр (1744—1814) — российский военный и государственный деятель, генерал-прокурор Правительствующего сената с 1792, жена Самойлова, Екатерина Сергеевна.

 граф Самойлов, Николай Александрович (1800—1842) — Капитан лейб-гвардии Преображенского полка, жена — графиня Юлия Павловна Самойлова (1803—1875) — дочь генерала Палена и Марии Скавронской.
Граф Самойлов Григорий Александрович - командор Мальтийского ордена, ранен на стене Браилова, во главе штурмующей колонны (1808) (17 лет от роду), погиб при взятии турецкой крепости (1811).

Описание гербов

Герб Самойловых 1785 г. 
В Гербовнике Анисима Титовича Князева 1785 года имеется изображение печати с гербом обер-прокурора Сената, тайного советника, сенатора Николая Борисовича и его брата Александра Борисовича Самойловых: внизу золотого поля щита, изображен малый щиток, в красном поле которого находятся три золотые фигуры драгоценных камней (две вверху, а одна внизу).  Из малого щитка, наполовину, виден одноглавый чёрный орёл с распростёртыми крыльями и повернутой влево головой. Щит увенчан дворянским шлемом, без шейного клейнода и короной графского достоинства.. Нашлемник: наполовину одноглавый орёл с распростёртыми кряльями и повернутой влево головой (намёт отсутствует). Вокруг щита фигурная виньетка.

Примечание: изображенный на печати герб представляет из себя польский герб Сулима, которым, в числе прочих фамилий, пользуются фамилии Samojfowicz и Samujfo. Наличие графской короны в гербе, может означать, что на печати, изображён не внесённый в гербовник графский герб Самойловых.

Герб. Часть IX. № 101. 
Герб потомства Петра Лаврентьевича Самойлова: в верхней половине щита, в зелёном и чёрном полях, крестообразно означены серебряная секира и стрела. В нижней серебряной половине, перпендикулярно изображена красная городовая стена и по сторонам неё две подковы, шипами обращённые вниз. Щит увенчан дворянским шлемом и короной со страусовыми перьями. Намёт: зелёный, подложенный серебром.  

Примечание: Пётр Лаврентьевич писан в Рыльских дворянских книгах дворянином с поместным окладом в 1676 году. Род внесён в VI часть древнего дворянства Курской губернии.

Герб. Часть XI. № 35. 
Герб Самойловых, предки которых служили в Сибири в 1651, 1662 и других годах: щит поделён горизонтально. В верхней, в голубой части, золотое орлиное крыло, по диагонали вверху и внизу две шестиконечные золотые звезды. Нижняя часть поделена вертикально: в зелёной части, накрест, золотые знамя и булава, внизу между ними серебряный полумесяц обращенный рогами вправо. В красной части, с левой стороны, видна выходящая из серебряного облака рука в золотых латах с золотым же мечом (польский герб Малая Погоня). Над щитом дворянский шлем с короной. Нашлемник: три серебряных страусовых пера. Намёт: справа - голубой с золотом, слева - зелёный с золотом.

Примечание: предки древнего рода Самойловых служили в Сибири и за приведение иноверцев под Российскую Державу были пожалованы землями, чарою и сукнами. Происходящему из этого рода Николаю Самойлову 07 февраля 1836 года пожалован диплом на потомственное дворянство.

Известные представители 

 Самойлов Гавриил - голова у снаряда в полку князя Барятинского (1605).
Самойлов Иван Григорьевич - галичский городовой дворянин (1628).
Самойлов Иван Яковлевич - смоленский дворянин, был на службе против поляков (1634).
Самойлов Парфений - воевода в Ядрине (1651).
 Самойлов Первый - сын боярский, воевода в Баргузинском остроге (1664-1665) в Иркутске (1668-1669).
 Самойлов Петр Астафьевич - дьяк Казанского дворца (1668), воевода в Астрахани (1671-1675) (два раза).
Самойлов Борис Варфоломеевич - подполковник, ранен при взятии Нарвы.
Самойлов Пётр Сергеевич - российский музыкант, бас-гитарист рок-группы "Алиса"

Примечания

Литература 
 
 

 
Графские роды России
Дворянские роды, на гербах которых изображены подковы
Дворянские роды, на гербах которых изображены фасции
Дворянские роды, на гербах которых изображены стрелы
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера